Вальдамп'є́рр () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 55 км на північний захід від Парижа, 70 км на південь від Ам'єна, 15 км на південь від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 332 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 915,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вальдамп'єрр на сайті французького Національного інституту географії
 Вальдамп'єрр на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вальдамп'єрр на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вальдамп'єрр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вальдамп'єрр на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза